Trajektorie (lateinisch Bahnkurve) steht für:
 Trajektorie (Mathematik), Lösungskurve einer Differentialgleichung
 Trajektorie (Physik), Bahn oder Bewegungspfad eines Objektes, auch für Tornado- oder Kometenbahnen
 Trajektorie (Sozialwissenschaften), gesellschaftlicher oder gesamtwirtschaftlicher Entwicklungspfad
 Spannungstrajektorien, in der Festigkeitslehre die Kurvenschar von Hauptspannungen

Siehe auch:
 Bürgi-Dunitz-Trajektorie (Chemie)